Aşıklar (Ardanuç), een dorp in het Turkse district Ardanuç
Aşıklar (Çayeli), een dorp in het Turkse district Çayeli
Aşıklar (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli
Aşıklar (Hacıbektaş), een dorp in het Turkse district Hacıbektaş
Aşıklar (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Aşıklar (Pazarcık), een dorp in het Turkse district Pazarcık